Эмет — многозначное понятие:

 «Эмет» (, «Надежда») — газета на татарском языке, выходящая в Ульяновске.
 «Эмет» — газета на татарском языке, выходящая в Уфе.
 «ЭМЕТ» — израильская премия в области науки, искусства и культуры.
 Эмет — месторождение бора в Турции.
 Эмет — персонаж книги «Последняя битва» («Хроники Нарнии»).
 Эмéт — одно из имён иудейского Бога.

Топоним 
 Эмет — район в провинции Кютахья (Турция).
 Эмет — индейское поселение в штате Оклахома (США).